Sergey Prokofyevich Kvochkin - em cazaque, Сергей Прокофьевич Квочкин (Almati, 6 de outubro de 1938 - Almati, 29 de dezembro de 2007) foi um futebolista e técnico de futebol cazaque.

Em clubes 
Foi em seu país natal (à época, parte da URSS) que Kvochkin jogou toda a carreira: destacou-se mais no Qayrat, onde disputou 232 partidas entre 1960 e 1969, marcando 74 gols. No final do ano, deixa o clube e assina com o Vostok Oskemen no ano seguinte. Após uma temporada no time, deixa os gramados em 1971, com apenas 32 anos.

Treinador 
Em 1972, retornaria ao Vostok, agora como assistente-técnico, tendo exercido a função por um ano, sendo efetivado para o comando técnico da agremiação no ano seguinte (trabalhou como técnico do Vostok entre 1973 e 1975 e entre 1976 e 1978).

Após passagens por Okzhetpes e Ekibastuzets, Kvochkin retornaria pela quarta vez ao Vostok (quinta, contanto o período como atleta), comandando o time no período de 1984 a 1986, quando se aposentaria de vez do futebol.

Seleção 
Durante sua carreira, Kvochkin jamais teve oportunidades com a camisa da Seleção Soviética de Futebol, não sendo convocado nenhuma vez - apesar de sua fase no Qayrat, que era um clube de pequena expressão no cenário futebolístico da URSS nos anos 60.

Melhor jogador do Cazaquistão 
Na premiação comemorativa dos 50 anos da UEFA, Kvochkin foi eleito o melhor jogador do Cazaquistão - nos artigos da premiação, seu nome não consta na lista, figurando nela o nome de seu compatriota Yevgeniy Yarovenko.

Futebolistas do Cazaquistão
Naturais de Almati